Ривертон има више значења:
 Ривертон (Вашингтон)
 Ривертон (Канзас)
 Ривертон (Ајова)
 Ривертон (Јута)
 Ривертон (Њу Џерзи)
 Ривертон (Вајоминг)
 Ривертон (Илиноис)
 Ривертон (Минесота)
 Ривертон (Небраска)